Павлов, Пётр Петрович:
 Павлов, Пётр Петрович (1841—не ранее 1915) — судебный деятель, член II Государственной думы от Полтавской губернии.
 Павлов, Пётр Петрович (1860—1925) — российский фотограф.
 Павлов, Пётр Петрович (1896—1962) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.
 Павлов, Пётр Петрович (? — 1877) — натуралист, хранитель Зоологического музея при Имп. СПб. университете. Примечания